Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2018 var den 132. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2018, der blev spillet i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 2. - 15. juli 2018 i All England Lawn Tennis and Croquet Club, mens kvalifikationen blev afviklet den 25. - 28. juni 2018 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, der i finalen besejrede Kevin Anderson med 6-2, 6-2, 7-6(3), og som dermed vandt Wimbledon-mesterskabet i herresingle for fjerde gang, og triumfen var Djokovic' 13. grand slam-titel i karrieren, men den første siden French Open 2016. Det var endvidere serberens første turneringssejr på ATP World Tour siden finalesejren i Eastbourne International den 1. juli 2017, hvorefter han var gået glip af sidste halvdel af sæsonen 2017 og nogle måneder af sæsonstartern i 2018 på grund af en albueskade. På grund af skadespausen var Djokovic dalet til 21.-pladsen på ATP's verdensrangliste, og han blev dermed den lavest rangerede vinder af Wimbledon-mesterskabet i herresingle, siden Goran Ivanišević i 2001 vandt med en rangering som nr. 125, og den lavest rangerede vinder af en grand slam-titel i herresingle, siden Gaston Gaudio (rangeret som nr. 44) vandt French Open 2004.

Kevin Anderson var den første repræsentant for Sydafrika i Wimbledon-finalen i herresingle siden Brian Norton i 1921 (sydafrikansk-fødte Kevin Curren repræsenterede USA, da han var finalist i 1985), og han kunne være blevet den første sydafrikanske vinder af Wimbledon-mesterskabet i herresingle.

Turneringen vil formentlig også blive husket for semifinalerne, der blev de to længste i Wimbledon-mesterskabernes historie. Den første semifinale mellem Kevin Anderson og John Isner varede 6 timer og 36 minutter og blev dermed den næstlængste herresinglekamp i mesterskabernes historie og den tredjelængste herresinglekamp i tennishistorien, hvilket betød at Isner havde været en del af de to længste kampe i Wimbledon-historien – den længste var hans førsterundekamp mod Nicolas Mahut i 2010. Anderson vandt kampen med cifrene 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24. Den efterfølgende semifinale på 5 timer og 17 minutter mellem Novak Djokovic og Rafael Nadal kunne tidsmæssigt ikke helt leve op til den første, men kvalitetsmæssigt blev det en af de bedste kampe i Wimbledon-historien. Kampen blev afbrudt på grund af mørke ved stillingen 2-1 i sæt til Djokovic, som også endte med at trække det længste strå, da den blev genoptaget dagen efter og endte med cifrene 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8. Det var i øvrigt første gang i den åbne æra, at samtlige fire semifinalister i en grand slam-turnering i herresingle var fyldt 30 år.

Den forsvarende mester, Roger Federer, tabte i kvartfinalen til den senere finalist, Kevin Anderson, med 6-2, 7-6(5), 5-7, 4-6, 11-13, og Andersons to lange femsætskampe bidrog til at han satte ny rekord for flest spillede partier i et Wimbledon-mesterskab i single, idet han i løbet af de to uger gennemførte 349 partier, hvilket var 18 mere end Andy Roddicks rekord fra 2009.

John Isner lavede 214 serveesser i løbet af mesterskabet, hvilket var det højeste antal, siden registreringen af serveesser startede i 1992.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 13.975.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 7,3 % i forhold til året før.

Højdepunkter 

 Feliciano López deltog i hovedturneringen i single i en grand slam-turnering for 66. gang i træk, og han havde dermed deltaget i hovedturneringen i herresingle i alle grand slam-turneringer siden French Open 2002. Det var en forbedring af rekorden for deltagelse i flest grand slam-hovedturneringer i single i træk i den åbne æra, som han indtil da havde delt med Roger Federer.

Første runde 

 Sjetteseedede Grigor Dimitrov havde formentlig fået feltets mest uheldige lodtrækning, idet han blev parret med den tidligere tredobbelte grand slam-vinder Stan Wawrinka i første runde. Wawrinka var useedet, fordi han efter en længere skadespause kun var rangeret som nr. 225, men viste sig som den stærkeste spiller på dagen, da han vandt den mest imødesete kamp i åbningsrunden med 1-6, 7-6(3), 7-6(5), 6-4.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 21. maj 2018 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringens start meldte syv af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til syv lucky losere fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på Wimbledon-mesterskabernes seedningsliste pr. 25. juni 2018 (en uge før turneringens start) blev seedet. Mesterskabet seedningsliste tog udgangspunkt i ATP's verdensrangliste, som blev suppleret med spillernes resultater på græs i de foregående to år.

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Arrangørerne havde mulighed for at uddele wildcards til hovedturneringen til otte spillere men udnyttede kun de fire.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Syv spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev afviklet i Bank of England Sports Club i Roehampton i perioden 25. - 28. juni 2018.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Christian Harrison
  Ruben Bemelmans
  Dennis Novak
  Grégoire Barrère
  Stefano Travaglia
  Norbert Gombos
  Stéphane Robert
  Jason Kubler
  Yannick Maden
  John-Patrick Smith
  Christian Garin
  Ernests Gulbis
  Alex Bolt
  Benjamin Bonzi
  Bradley Klahn
  Thomas Fabbiano

Stéphane Robert blev i en alder af 38 år den næstældste kvalifikant i mesterskabets historie, kun overgået af Neale Fraser, der var 40 år i 1974. Christian Harrison, Alex Bolt, Jason Kubler, Benjamin Bonzi, Grégoire Barrère, Yannick Maden og Dennis Novak kvalificerede sig til hovedturneringen i Wimbledon-mesterskabet i herresingle for første gang i deres karrierer. Andenseedede Ruben Bemelmans kvalificerede sig til hovedturneringen gennem kvalifikationen for femte gang, hvilket var en tangering af rekorden i den åbne æra.

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:
  Bernard Tomic
  Peter Polansky
  Michael Mmoh
  Hubert Hurkacz
  Lorenzo Sonego
  Simone Bolelli
  Jason Jung

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2018
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2018
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2018
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2018
2018
ATP World Tour 2018